Pupak, na prednjem dijelu trbuha, nastaje kod svih viših sisavaca (osim kod tobolčara) uključujući i ljude nakon rođenja
  pupak (omfalos - pupak, grč. ομφαλός), ishodišna točka mjerenja u starom vijeku pri parcelizaciji zemljišta

 Otoci u Jadranskom moru
 Pupak (Vela Palagruža), hrid zapadno od Vele Palagruže
 Pupak od levanta, hrid istočno od Male Palagruže
 Pupak (plićina), plićina kod hridi Galijule (Palagruško otočje)
 Pupak (Vis), hrid kod visa